

Sigle 
 Ten Years After – gruppo musicale rock britannico

Codici 
 TYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tula (Russia)
 TYA – codice vettore ICAO della compagnia aerea NordStar Airlines, Aeroporto di Noril'sk-Alykel' (Russia)
 tya – codice ISO 639-3 della lingua tauya

Altro 
 Tya – fiume della Russia, nella Buriazia